Kletečná ist der Name 

 eines Stadtteils von Humpolec 
 eines Ortsteils von Velemín
 des Berges Kletečná (Berg) (Kletschen) im Böhmischen Mittelgebirge